Холандски се може односити на:
Холандски језик, један од германских језика
Холандија, једна од чланица ЕУ
Холанђани, германски народ